

Lokalizacje 
 Kock – miasto w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim
 Kock – osada w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Kock
 Kock – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim
 Kock – dawna gmina wiejska istniejąca na przełomie XIX i XX wieku w guberni siedleckiej i chełmskiej
 Kock – dawna gromada w powiecie radzyńskim w województwie lubelskim

Osoby o nazwisku Kock 
 Johan de Kock – |holenderski piłkarz
 Johannes Kock – burski wojskowy i polityk
 Rudolf Kock – szwedzki brydżysta i piłkarz
 Walter Kock – zbrodniarz nazistowski

Pozostałe 
 Kock – dynastia chasydzka

Zobacz też 
 Bitwa pod Kockiem